L'Europa-Institut a été fondé à l'Université de la Sarre en 1951, bien avant la signature des traités de Rome, et il est par conséquent la deuxième institution la plus ancienne, après le Collège d'Europe de Bruges, axée sur l'intégration européenne. Plus de  étudiants du monde entier ont depuis été diplômés de l'Institut. Ayant continuellement développé le contenu de son programme d'études et s'étant adapté aux développements au niveau européen au fil du temps, l'Europa-Institut se concentre aujourd'hui sur le droit européen et le droit international avec la possibilité de se spécialiser dans des unités d'études spécifiques.

Histoire

Accent initial sur l'histoire et la culture 
L'Europa-Institut , une université elle-même fondée sur la fusion des traditions éducatives allemande et française, créée sous l'égide de la France et de l'Université de Nancy en 1948 et comptant des personnalités telles que Robert Schuman parmi ses premiers étudiants.

L'Europa-Institut  et enseigné par des personnalités telles que l'homme politique français, universitaire et pionnier du mouvement européen, André Philip.

Au départ, presque toutes les « disciplines européennes » étaient incluses dans le programme d'études. Au cours des deux premières années, à savoir 1951 et 1952, l'accent a été mis sur la littérature comparée, la philosophie, l'histoire et la musicologie. Le droit et l'économie étaient des disciplines qui jouaient un rôle complémentaire.

L'intégration progressive de la Communauté européenne a influencé le développement du programme d'études de sorte que celui-ci a commencé à refléter la formation du caractère juridique, économique et politique de la Communauté. Ainsi, l'ancienne description du programme de l'Europa-Institut indiquait que « le moment où l'Europe, poussée par son développement historique, prend conscience de son unité et de la réalité qui l'entoure et où, par conséquent, de nouveaux organes politiques, juridiques, économiques et culturels se forment et se déploient », marquerait le point où il était impératif d'offrir une éducation européenne correspondante et uniforme.

Création des Communautés européennes : recentrage sur la diplomatie 
L'importance de l'Institut s'est également accrue avec le développement du projet européen. En 1953, un changement structurel a conduit à la création d'un département de diplomatie au sein de l'Institut. L'objectif de ce département était de former des étudiants souhaitant poursuivre une carrière dans la diplomatie ou dans la fonction publique de la région alors semi-autonome de la Sarre. Entre-temps, le département de droit, de culture et d'économie et un département indépendant de langue ont continué à se développer.

Lorsque la Sarre a rejoint la République fédérale d'Allemagne en 1957, l'Université de la Sarre a adopté le système universitaire allemand. L'Europa-Institut, qui jusque-là était principalement orienté vers les études culturelles et littéraires, se transforme en un institut de recherche européen avec comme point focal le droit et l'économie. L'Europa-Institut a commencé à fonctionner selon ce concept au cours du semestre d'hiver 1957/58.

Au milieu des années 1960, le programme d'études a été combiné de manière à constituer un seul cours intégré. L'accent était mis sur les problèmes spécifiques liés au processus d'intégration européenne et sur les instruments et méthodes qui s'y rapportent. Les cours de droit constituaient le noyau du programme et étaient complétés par des cours d'histoire, de politique et d'économie.

Depuis 1980 : accent sur le droit européen 
Le programme de troisième cycle LL.M. « Intégration européenne » a été créé en 1980 par le département de droit de l'Institut, avec le Prof. Dr. Dr. Dr. hc. mult. Georg Ress et le Prof. Dr. Michael R. Will, leurs premiers directeurs. En 1991, le Prof. Dr. Torsten Stein de Heidelberg est devenu co-directeur de l'Europa-Institut, qu'il a dirigé avec le Prof. Dr. Werner Meng de Halle depuis 1999. En 2012, le Prof. Dr. Thomas Giegerich a été nommé nouveau codirecteur en remplacement du Prof. Dr. Torsten Stein et, en 2015, Prof. Dr. Marc Bungenberg a succédé à Werner Meng, décédé depuis.

En 1990, .

L'Europa-Institut . Il  de l'Union européenne, le Conseil de l'Europe ainsi qu'avec le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères.

L'Europa-Institut  par .

L'accréditation du programme indique que l'Europa-Institut .

L'Europa-Institut .

Programmes académiques

Master en droit européen, LL.M. 

Le master Intégration européenne est un programme de LL.M. à temps plein de 12 mois centré sur le droit européen substantiel, institutionnel et procédural et le droit international.

Master en administration des affaires, MBA 
Le programme MBA Management européen se concentre sur le marché européen. Un diplôme de premier cycle d'au moins 240 crédits ainsi que deux ans d'expérience professionnelle correspondante sont requis (en plus de la maîtrise de l'anglais).

Il se concentre sur trois aspects : les personnes (leurs besoins et leurs cultures), les marchés et la morale (la responsabilité envers l'environnement et les employés).

Association des alumni de l'Europa-Institut EVER 
L'association des alumni EVER a été créée par des étudiants actuels et anciens du département de droit de l'Europa-Institut de l'Université de la Sarre, en 1996.

Centre de documentation européenne 

Depuis 1972, l'Europa-Institut dispose de l'un des 52 centres européens de documentation et d'information (CEDI) en Allemagne et fait partie d'un réseau de 600 EDZ dans le monde. L'objectif des CEDI est de mettre à la disposition du public (au sein et en dehors du système universitaire) des informations sur l'Union européenne et ses politiques et de soutenir la recherche et l'enseignement du processus d'intégration européenne.

Toutes les publications officielles de l'UE accessibles au public (Journal officiel de l'UE, documents de la Commission, jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne), ainsi que les périodiques, brochures et documents d'information sont rassemblés dans l'EDC.

Ouvrages 
Depuis 1998, l'Europa-Institut publie la revue juridique « Zeitschrift für Europarechtliche Studien » (ZEuS). Le ZEuS a une large portée : les contributions traitent des problèmes actuels et généraux de l'intégration européenne ainsi que du droit européen et international.

ZEuS offre la possibilité de publier en allemand et en anglais, offrant ainsi un forum internationalement reconnu pour les articles du domaine académique et pratique.

Il est particulièrement important pour ZEuS que de jeunes universitaires puissent contribuer à la revue. L'examen et la sélection des contributions s'effectuent via une procédure d'évaluation approfondie et détaillée (peer review) et sont effectués de manière indépendante par deux membres de l'équipe éditoriale.

Directeurs 

 1951-1956 : Joseph-François Angelloz
 1956-1958 : 
 1958-1961 : 
 1961-1978 : Léontin-Jean Constantinesco
 1979-1989 : Michael R. Will
 1979-1991 : 
 1991-1998 :  et 
 1999-2012 :  et 
 2012-2015 :  et 
 Depuis 2015 :  et

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Institut universitaire européen
 Académie européenne des sciences et des arts

Liens externes 
 
 
 
 
  Profil chez LL.M. guide
  Article sur le programme sur welt.de (allemand)

Éducation internationale
École sur l'Union européenne
École de droit
École de commerce
Recherche sur l'Europe
Organisme fondé en 1951
Sarre (Land)
Sarrebruck
Université de la Sarre
Pages avec des traductions non relues